Heufler ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Heufler (1944–2013), österreichischer Industriedesigner und Mitbegründer des Studiengangs für Industrielles Design an der FH Joanneum in Graz
 Ludwig Heufler von Hohenbühel (1817–1885), österreichischer Botaniker und Genealoge